Neuhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Neuhäuser (* 1977), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Gerhard Neuhäuser, deutscher Neuropädiater

 Karin Neuhäuser (* 1955), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Mario Neuhäuser (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Ralph Neuhäuser (* 1966), deutscher Astrophysiker
 Rosel Neuhäuser (* 1949), deutsche Politikerin (SED/PDS)
 Rudolf Neuhäuser (1933–2020), österreichischer Slawist und Hochschullehrer
 Winfried Neuhäuser (* 1947), deutscher Fußballspieler

Neuhäuser ist der Name von Orten:

 Neuhäuser (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Neuhauser (Bad Wurzach), Ortsteil der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Neuhäuser (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Neuhäuser, Ortsteil der Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Neuhäuser, Kirchspiel Lochstädt, Kreis Fischhausen, Ostpreußen, zuletzt Metschnikowo (Baltijsk), Ort in der Rajon Baltijsk der russischen Oblast Kaliningrad
 Neuhäuser, Kirchspiel Palmnicken, Kreis Fischhausen, Ostpreußen, historischer Name des Dorfes Sorgenau, heute Pokrowskoje (Kaliningrad, Jantarny), Siedlung im Stadtkreis Jantarny in der russischen Oblast Kaliningrad
 Neuhäuser,  Nové Chalupy (Nová Pec), Ortsteil von Nová Pec, Tschechien
 Neuhäuser, Nové Chalupy, Ortsteil von Volary, Tschechien
 Neuhäuser, Nové Chaloupky, Weiler der Gemeinde Skorošice, Tschechien

Siehe auch:
 Neuhäusser
 Neuhauser
 Neuhäuser-Syndrom